Ел Патросинио има више значења:

 Ел Патросинио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Патросинио (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Патросинио (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику